Маккор́д (МакКорд) () — англійське прізвище.

Відомі носії 

 Анна-Лінн Маккорд (. 1987) — американська актриса.
 Майрон Говлі МакКорд (1840—1908) — американський політик, 13-й губернатор Території Арізона.
 Тім Мак-Корд (. 1979) — басист американської рок-групи Evanescence.

Складові прізвища

 Мерілін Маккорд-Адамс (1943—2017) — американський філософ і релігійний діяч, священик Єпископальної церкви.

Примітки